Abaschidse steht für:

 Abaschidse (Adelsgeschlecht), georgisches Adelsgeschlecht

Abaschidse oder Abaschydse ist der Familienname folgender Personen:

 Aslan Abaschidse (* 1938), georgischer Politiker, Präsident der autonomen Republik Adscharien
 Dawid Abaschidse (1924–1990), georgisch-sowjetischer Regisseur und Schauspieler 
 Grigol Abaschidse (1914–1994), georgisch-sowjetischer Schriftsteller
 Irakli Abaschidse (1909–1992), georgisch-sowjetischer Dichter und Politiker
 Leila Abaschidse (1929–2018), georgische Schauspielerin
 Nunu Abaschydse (* 1955), sowjetisch-ukrainische Kugelstoßerin
 Rostom Abaschidse (* 1935), georgischer Ringer
 Tamar Abaschidse (1892–1960), georgische Theaterschauspielerin
 Vlademir Abaschidse (1785–1831), Mitglied des russischen Herrschergeschlechts Abaschidse
 Waso Abaschidse (1854–1926), georgischer Schauspieler